Glatigny (Mancha)
 Glatigny (Mosela)
 Glatigny (Oise)

Desambiguações de topônimos